Одонкор () — ганская фамилия. Известные носители:
 Одонкор, Давид (род. 1984) — немецкий футболист;
 Одонкор, Исаак (род. 1983) — ганский шоссейный велогонщик;